Презрение:

 Презрение — отрицательно окрашенное чувство к субъекту, качества или поведение которого воспринимаются социально неприемлемыми.
 «Презрение» — кинофильм Жана-Люка Годара (1963), снятый в Италии по мотивам романа Альберто Моравиа «Презрение».
 Презрение () — один из симбиотов в серии комиксов о Человеке-пауке.